Hvožďany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:

 Hvožďany (okres Domažlice)
 Hvožďany (okres Příbram)